Терні́-Сорні́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Ена. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 100 км на північний схід від Парижа, 95 км на південний схід від Ам'єна, 23 км на південний захід від Лана.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 120 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 341,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 Терні-Сорні на сайті французького Національного інституту географії
 Терні-Сорні на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Терні-Сорні на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Терні-Сорні на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Терні-Сорні на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ена

Примітки 

Муніципалітети департаменту Ена